Marco Mariani – attore italiano
Marco Mariani – ex giocatore di hockey su ghiaccio e curling italiano
Marco Mariani – politico italiano, ex sindaco di Monza